Донское благочиние может означать:

 Донское благочиние — округ Московской епархии.
 Донское благочиние — округ Ставропольской епархии.